Tenisowy turniej WTA AEGON Classic 2010 odbył się w dniach 7 - 13 czerwca w brytyjskim Birmingham na kortach trawiastych. Pula nagród wyniosła 220 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
Drabinka eliminacji

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona turnieju

Przypisy 

2010 w tenisie ziemnym
2010
2010 w Anglii